Wenshui bezeichnet:

 Wenshui (文水县), Kreis der Stadt Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wenshui (Long) (温水镇), Großgemeinde im Kreis Long in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wenshui (Pingyi) (温水镇), Großgemeinde im Kreis Pingyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Wenshui (Xishui) (温水镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wenshui (Xupu) (温水乡), Gemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan